Guild Wars es el título de una serie de videojuegos de rol, dividida en dos partes:

 Juegos de la primera parte:
 Guild Wars: Prophecies.
 Guild Wars: Factions.
 Guild Wars: Nightfall.
 Guild Wars: Eye of the North.
 Juegos de la segunda parte:
 Guild Wars 2.
 Guild Wars 2: Heart of Thorns.

Guild Wars